L'Estaca est une école d'ingénieur française.
 L'Estaca est une chanson de Lluís Llach.
 La Estaca de Bares est le cap de plus septentrional d'Espagne dans la communauté autonome de Galice, sur la commune de Mañón (La Corogne).
 L'Estaca est le nom en provençal (graphie classique) d'un quartier de Marseille.